Éomund – personaggio delle opere di J. R. R. Tolkien, padre di Éomer
 Éomund – personaggio delle opere di J. R. R. Tolkien, generale al comando di Eorl il Giovane